Le lac Mirror (en ) est le nom donné à plusieurs lacs américains :
 le lac Mirror du comté de Mariposa, en Californie ;
 le lac Mirror du comté de Clackamas, en Oregon.